Sydasiatiska mästerskapet i fotboll 2018 var det 12:e Sydasiatiska mästerskapet. Turneringen var ursprungligen planerad att spelas i december 2017, men sköts upp till september 2018. Mästerskapet vanns av  som tog sin andra mästerskapstitel då man i finalen besegrade  med 2–1.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Final

Källor
 SAFF
 Rsssf.com

Referenser

2018
Fotbollsåret 2018
2018 i Bangladesh